Drama může být:

 umělecké dílo – obvykle dramatická divadelní hra nebo film či jiné dramatické audiovizuální dílo (filmové drama, rozhlasové drama)
 drama (cigarety) – laciný druh cigaret užívaný za Rakouska-Uherska zvaný též dramka
 Drama (město) – město na severovýchodě Řecka
absurdní drama

 Hudba
 Drama (album, Yes) – album skupiny Yes z roku 1980
 Drama (album, Jamelia) – album zpěvačky Jamelie z roku 2000

Související články 
 dramaturg
 dramatizace

Externí odkazy